Åbo kan syfta på:

 Åbo – kommun och residensstad i Egentliga Finland
 Åbo sockerbruk – ett sockerbruk i Åbo 1758–1824
 Åbo (Ljusdals kommun) – by i Ljusdals kommun
 Åborätt – juridisk term, rätten att på viss tid eller livstid inneha annans jord såsom landbo eller under ärftlig besittning
 Åbo – innehavare av åborätt